omgrenzingsprofiel, maximale omvang van treinen.
CEMT-klasse, maximale afmetingen van binnenvaartschepen (een van de klassen is het Freycinet-gabariet).
Landmeetkunde, profiel van (aanpalende) gebouwen.